São João da Serra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João da Serra (kommun), Piauí,

Portugal 

 São João da Serra (freguesia), Viseu, Oliveira de Frades, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar